Vicina se poate referi la:

 Vicina, un fost oraș din Dobrogea (dispărut în secolul al XV-lea), vechi port bizantin și în același timp fostă colonie genoveză 
 Agave vicina, o specie de plante din genul Agave
 Amphiodia vicina, o specie de ofiuride (încrengătura echinoderme) din genul Amphiodia
 Caerostris vicina, o specie de păianjen din genul Caerostris
 Calliphora vicina, o specie de insecte diptere din familia Calliphoridae
 Cheilosia vicina, o specie de insecte diptere găsită în Marea Britanie
 Meliphaga vicina, o pasăre din familia Meliphagidae endemică în Papua Noua Guinee
 Paa vicina, o specie de broască
 Perenniporia vicina, o specie de ciuperci din genul Perenniporia
 Philoponella vicina, o specie de păianjen din familia Uloboridae
 Phylloxiphia vicina, o specie de molii din genul Phylloxiphia
 Poria vicina, o specie de bazidiomicete fitopatogene descompunătoare a lemnului.
 Pterotricha vicina, o specie de păianjen din genul Pterotricha
 Vicina,  un sinonim al genului de molii Carpatolechia.